Gushu (kinesiska: Tang-t’u, Tang-t’u-hsien, 姑熟) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 120 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei.

Runt Gushu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ma'anshan,  km norr om Gushu. Trakten runt Gushu består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina